El Fútbol Club Jove Español San Vicente es un equipo de fútbol español, del municipio de San Vicente del Raspeig en la provincia de Alicante. Fue fundado en 2004 tras la fusión de varios clubes de la ciudad, y actualmente juega en Tercera División.

Historia 
Durante la década de 1940 surgió en la localidad de San Vicente del Raspeig un primitivo Club Deportivo Español que militó durante algunas temporadas en la segunda categoría regional de la Federación Murciana, hasta que se disolvió en 1953.

El histórico Club Deportivo Español de San Vicente se fundó en 1967, consiguiendo el ascenso a Tercera División en 1970 y militando en esta categoría dos temporadas. Tras descender a categoría regional preferente murciana, en 1974, se fusionó con el Club Deportivo San Vicente pasando a denominarse Unión Deportiva San Vicente.

El nuevo club consiguió retornar a Tercera División en 1977, permaneciendo durante cinco temporadas, hasta que en 1982 descendió a la categoría regional preferente valenciana. En 1988, tras descender a primera regional dejó de competir y nuevamente emprendió una fusión, ahora con la Asociación Deportiva San Vicente, recuperando el histórico nombre de Club Deportivo Español de San Vicente. 

Tras comenzar de cero en segunda regional en 1990, tras cinco temporadas consiguió nuevamente militar en Tercera División durante tres temporadas entre 1995 y 1998. Después de cinco temporadas en regional preferente, descendió en 2003 a primera regional. 

Durante la temporada 2003/04, militando el C.D. Español en primera regional, se emprendió un nuevo proceso de fusión, esta vez con el Club Deportivo Jove Raspeig de segunda regional y con el Fútbol Club Cosmos San Vicente, el cual tras haber descendido de primera regional la temporada anterior había dejado de competir. De este modo surgió el club actual. Pese a que muchas fuentes apuntan a la creación del Jove Español en 2003, es un dato erróneo, ya que es cierto que se iniciaron contactos de fusión en 2003, pero los clubes siguieron autónomamente hasta que al finalizar la temporada en junio de 2004 se hizo efectiva la fusión. El nuevo club, además, había quedado campeón de su grupo de primera regional, consiguiendo el ascenso directo a regional preferente.

Una vez fusionados, en la temporada 2004/05 el club presidido por Antonio Alcaraz consiguió el asentamiento en la categoría quedando en un discreto 10º puesto en Regional Preferente, temporada en la que empezó Teo Rastrojo como entrenador y la finalizó el sevillano Manolo Cortés. Dos años le bastaron al Jove para convertirse en equipo de categoría nacional, ya que en la 2005/06 se proclamó campeón del Grupo IV de Preferente y tampoco fallaron en las eliminatorias de ascenso enfrentadas contra el CD Utiel y Pinoso CF respectivamente. El ascenso de categoría se logró a domicilio en Pinoso con un gol de penalti en el último minuto que fue anotado por el jugador "Chole". 

La Tercera División, en la temporada 2006/07, se antojó una campaña muy dura y plagada de altibajos. El entrenador para el estreno en categoría nacional sería Manolo Alfaro, sin embargo dimitió a mediados de la liga por desavenencias con la directiva así como por los malos resultados y se tuvo que recurrir al técnico alicantino Vicente Russo Sellés. El club concluyó la campaña en 16.ª posición coqueteando hasta las últimas jornadas con el descenso, consiguiendo la salvación de dicha categoría a falta de una jornada para finalizar la temporada.

La temporada 2007/08 comenzó con muy mal pie, en la que en las primeras nueve jornadas solo sumó dos puntos. El club decidió destituir a Vicente Russo, y confió en Nino Lema Mejuto para intentar reconducir al equipo hacia mejores posiciones. Sin embargo la aventura de Nino Lema en el Jove Español duró tan solo dos semanas, ya que fichó por el CD Dénia al poseer su contrato una cláusula de libertad en caso de oferta de un equipo de superior categoría. Así fue como llegó el entrenador de Chella Roberto Granero con el que el equipo consiguió la permanencia holgadamente y finalizó en 10º posición.

La temporada 2008/09 comenzó con Pepe Aroca siendo el entrenador del equipo. A mitad de la temporada debido a los no muy buenos resultados Pepe Aroca dejó el equipo y llegó Antonio Cerdán. Respecto a la directiva también se produjeron cambios, el empresario granadino afincado en San Vicente Miguel Fernández se hizo cargo de la presidencia tomando así el relevo de Antonio Alcaráz. Ese año se iniciaban los problemas económicos del Jove, el equipo de San Vicente puso sus miras en objetivos más ambiciosos si bien los resultados y los ingresos presupuestados no acompañaron. 

La temporada 2009/10 comenzó con Enri García siendo el entrenador del equipo. A mitad de la temporada debido a los no muy buenos resultados Enri García dejó el equipo y llegó Manuel Jiménez González el equipo terminó en el 12º puesto de la clasificación de tercera división. 

Temporada  2010/2011/11, última temporada bajo la presidencia de Miguel Fernández, su entrenador para conducir las riendas del equipo fue Juan Ivorra, finalmente sería destituido y tomaría las riendas el secretario técnico Gaspar Campillo culminando el equipo en una posición cómoda en la tabla 13º y siendo esta la primera experiencia en los banquillos del técnico alicantino. Gaspar Campillo era una persona conocida en el municipio de San Vicente, era el Jefe de Deportes de la radio local (Radio San Vicente).

Temporada  2011/2012/12, el verano de 2011 se presentó muy agitado en los despachos. Miguel Fernández dejaba el testigo de la presidencia a un nuevo socio; Carlos Heredero, la estancia de Carlos Heredero fue muy breve, el club veía como semana a semana incrementaba sus deudas. El exfutbolista del Hércules; José Vicente Lledó fue el entrenador designado por el secretario técnico Gaspar Campillo si bien como en la temporada anterior se tuvo que tomar la decisión de prescindir de sus servicios tras unos nefastos resultados en el tramo inicial de liga, de nuevo Gaspar Campillo tomaría las riendas terminando en el 10º lugar de la clasificación y logrando la permanencia en Tercera División. 

Durante este período hubo un momento clave en la historia del club y fue la condonación de deudas por parte del club con sus socios; Antonio Alcaraz así como por parte de  Miguel Fernández además de ello fueron determinantes las aportaciones dinerarias a modo de patrocinio por parte de  José María Mena  (empresario de San Vicente) así como Antonio Solana (expresidente del extinto Alicante C.F.) para poder finalizar la temporada.   

En aquel verano la asamblea de socios elegía como nuevo presidente al exfutbolista Alejandro Lillo. Durante sus dos primeros años de presidencia  Gaspar Campillo era la persona que se encargaría no solo de la secretaría técnica, también de llevar las riendas del banquillo terminando en el puesto 14º (12-13) y 12º (13-14). El idilio que vivía Gaspar Campillo con el Jove Español de San Vicente se rompió tras la decisión de la junta directiva de nombrar como nuevo secretario técnico a Alejandro Monserrate (exfutbolista del Hércules). La siguiente temporada la 14-15 hubo dos técnicos durante la temporada, inició la temporada Pepe De La Sagra y la culminó José Rocamora salvando la categoría in extremis el equipo de lo que parecía un ascenso seguro.  

En el verano de 2015 el presidente Alejandro Lillo ponía en manos de la junta de socios el problema económico de la deuda que arrastraba el club por la gestión de años anteriores a su mandato, finalmente Alejandro Lillo encontró la solución cerca de casa. El empresario José María Mena asumía la presidencia en una situación muy delicada. En aquel mes de abril se habían celebrado elecciones municipales y se cambió el equipo de gobierno tras muchos años de gobierno del Partido Popular en San Vicente. El Alcalde de San Vicente Jesús Villar y José Luis Lorenzo (concejal de deportes) en aquel verano de 2015 trasladaron a José María Mena su intención de respetar durante esa primera temporada  la subvención municipal pero informándole de los grandes recortes que tendrían para la siguiente temporada en la que se pretendía disminuir en un 60% la subvención del Ayuntamiento al club, ante esa declaración de intención José María Mena accedió a ser el presidente del Jove e intentar revertir la situación. 

José María Mena decidió integrar a la directiva de Alejandro Lillo junto con personas de su confianza, esta decisión supuso muchas tensiones durante la temporada que se iniciaba con mucha ilusión por parte de los aficionados de San Vicente. Respecto a la planificación deportiva continuaba bajo la dirección de Alejandro Monserrate (secretario técnico el último año de Alejandro Lillo) confeccionando una plantilla que económicamente era de las más económicas pero sobre el papel ilusionaban. Rafael Beviá (persona de confianza del nuevo presidente) convencía al exfutbolista Noé Pamarot para recalar en el Jove de Tercera División tras haber anunciado meses a tras su retirada del fútbol en activo, aquel fichaje supuso volver a poner en el mapa a San Vicente, se hicieron eco de la noticia medios de todo el mundo. Alejandro Monserrate había confeccionado una plantilla que ilusionaba a la parroquia local con jugadores de renombre para la categoría; Raúl Manrrique, Ibra, Carles, Murcia..., el fichaje estrella de aquella temporada fue el delantero Braulio (ex del Atlético de Madrid entre otros). 

Alejandro Monserrate tenía atado para la temporada 15-16 a José Rocamora, el año anterior había logrado la permanencia en Tercera División. El nuevo presidente designó como entrenador del Jove al técnico argentino Esteban Quintas. El inicio de liga fue de los peores que se recuerdan en San Vicente, ninguna victoria en las 10 primeras jornadas tomándose la decisión de la restitución del técnico. Los problemas económicos que había heredado el nuevo Presidente empezaban a hacer mella en su junta directiva con continuas tensiones entre los miembros de la directiva así como en una plantilla a la que la larga temporada sacaría a relucir sus carencias. Por si todo esto fuese poco el momento clave de la temporada se produce en diciembre, el concejal de deportes comunicaba a José María Mena que no se respetaría la palabra dada en verano y la subvención municipal no se respetaría. Un club económicamente ahogado, con una previsión de ingresos que no se podría cumplir ante el cambio de criterio de los políticos, una directiva que no estaba unida y malas decisiones en lo deportivo llevaron a un carrusel en el banquillo;Ángel López Díaz, Vicente Russo y Óscar Jiménez (Fosco) serían los entrenadores durante la temporada de un equipo que no logró revertir el mal inicio ligero dando con sus huesos en el descenso de categoría tras diez temporadas consecutivas en Tercera División. El cambio de criterio en la concesión de la subvención municipal al Jove dejó prácticamente herido de muerte al club de San Vicente. En febrero se llegó a poner sobre la mesa la retirada del equipo de la competición y pérdida de categoría pero el presidente se negó en rotundo prestando al club los recursos para poder finalizar la temporada y luchando hasta la última jornada por salvar la categoría, finalmente se descendió por un solo punto en favor del Recambios Colón que salvó la categoría milagrosamente entre acusaciones de amaño de partidos por parte del C.D. Acero que también descendería de categoría. Durante la temporada se fueron produciendo dimisiones en la cúpula directiva solo aguantaron hasta el final José María Mena, Miguel Fernández, Antonio Martínez, Rafael Beviá y Alejandro Lillo.

La temporada siguiente ya en Regional Preferente (2016-2017) hubo una reestructuración de la Junta Directiva, José María Mena se apoyaría en Antonio Martínez para coordinar el fútbol base del Jove así como elaborar la plantilla del primer equipo. También permanecería en la directiva Rafael Beviá y Alejandro Lillo entre otras personas. El equipo de San Vicente terminó 9º en la clasificación de Regional Preferente. Antonio Martínez buscó para el banquillo al mítico exdelantero del Jove en Tercera Álvaro García si bien dimitió en su cargo tomando las riendas Ángel López que fue entrenador del Jove durante unas jornadas en la temporada anterior (la del descenso de categoría).

Temporada 2017-2018, José María Mena afronta su tercer año como presidente del club y rescata para el Jove a Antonio Alcaraz (expresidente y socio fundador) así como otras personas que forman parte de la historia del club como el tesorero José Luis Sánchez y José Castillo (colaborador) sumándose a los directivos que permanecían desde la llegada al club de José María Mena (Rafael Beviá y Antonio Martínez). Por otro lado Alejandro Lillo dejó la directiva del Jove por motivos personales. La persona encargada de confeccionar la plantilla sería un viejo conocido del Jove; Gaspar Campillo. El Jove bajo la impecable dirección en el banquillo de Ángel López Díaz conseguiría un ascenso histórico a Tercera División siendo una temporada récord en resultados y puntuación (66 puntos). José María Mena había logrado sanear la economía del Jove y devolverlo a Tercera División. 

La temporada actual 2018-2019 arrancaría ya sin Gaspar Campillo que aceptó el cargo de entrenador en el Águilas (Tercer División de Murcia). Pascual Luna Parra y Luis Miguel Domínguez exjugadores del Hércules serían los encargados de la dirección deportiva. El verano fue muy inestable para el Jove, el directivo Antonio Martínez había presentado su dimisión como coordinador del fútbol base al no aceptar de buen agrado la llegada de la nueva dirección deportiva. El primer equipo del Jove logró abstraerse de esta inestabilidad en la cúpula logrando en los dos primeros tercios de temporada unos resultados históricos para el club en Tercera División. La Dirección General del club recaería en Rafael Beviá, directivo que entró de la mano del presidente en 2015 y que permanecía en el club hasta la fecha. Fue el encargado de traer la paz social al Jove, restituyendo en su cargo a Antonio Martínez como coordinador del fútbol base, recuperando los valores históricos de la entidad y dotando al club de una estructura profesionalizada que hasta la fecha no había sido posible. El Jove finalizó la temporada 2018-2019 en un meritorio 7º puesto de la clasificación de Tercera División.

Nombre del club 

El FC Jove Español San Vicente hace uso del español y del valenciano en su nombre oficial. Tras la fusión de los tres clubes sanvicenteros en 2004, se optó por colocar la palabra Jove (significa: "joven", en castellano) en memoria del CD Jove Raspeig y la palabra Español (en valenciano sería: "espanyol") en memoria del CD Español de San Vicente.

Presidentes 

  Antonio Alcaraz García (2004/08)
  Miguel Fernández Sánchez (2008/2011)
  Carlos Heredero Pérez (2011/2012)
 Alejandro Lillo (2012/2015)
 José María Mena Beviá (2015/ Actualidad)

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta roja, pantalón negro y medias negras.
 Uniforme alternativo: Camiseta amarilla, pantalón amarillo y medias amarillas.

Estadio 

En el campo de fútbol de la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig disputa sus partidos el club sanvicentero. Se inauguró en el año 1960 que por entonces era una zona de almendros. Primeramente el terreno de juego fue de tierra, posteriormente de hierba natural, y finalmente de césped artificial. Sufrió una remodelación en el año 2005, su principal novedad fue la sustitución del césped por césped artificial de última generación, así como la adecuación del perímetro que rodea el terreno de juego y un nuevo marcador electrónico. Posee una grada lateral con asientos, sin techar, y su capacidad total de espectadores no está cifrada oficialmente por el club ni por el Patronato de Deportes, aunque ronda aproximadamente los 2.500 espectadores. Se trata de una instalación municipal.

Datos del club 

 Temporadas en Tercera División: 7º (Temp 18-19)
 Temporadas en Regional Preferente: 4 
 Mejor puesto en la liga: 10º en Tercera División (2007/08).
 Peor puesto en la liga: 18º en Tercera División (2015/2016).

Jugadores

Plantilla 2019/20

Entrenadores 
   Teo Rastrojo (2004/05)
   Manolo Cortés (2004/05)
   Enri García (2005/06)
   Manolo Alfaro (2006)
   Vicente Russo (2006/07)
   Nino Lema (2007)
   Roberto Granero (2007/08)
   Pepe Aroca (2008/09)
   Antonio Cerdá (2009)
   Enri García (2009/10)
   Manolo Jiménez (2010)
   Juan Ivorra (2010/11)
   Gaspar Campillo (2011/14)
   José Vicente Lledó (2011)
  José Juan Rocamora Braceli (2014-2015)
  Oscar Giménez (2015-2016)
  Ángel Díaz (2016-2017)

FC Jove Español B 

El F. C. Jove Español San Vicente"B", es el equipo filial que militaba en Regional Preferente de la Comunidad Valenciana (Grupo 4º) perteneciente a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Su creación se produjo en 2004 junto con el nacimiento del club. Durante las tres primeras temporadas de vida, se desempeñó en Segunda Regional hasta que en la temporada 2007/08 ascendió a Primera Regional tras una gran temporada en el Grupo 13º de Segunda Regional en el que quedó subcampeón por detrás del filial del CD La Nucía. En la temporada 2008/09 consiguió el ascenso a Preferente en una magnífica campaña de la mano del entrenador local Enri García y luego Pascual Núñez. En la actualidad el equipo filial del Jove Español de San Vicente no está inscrito en ninguna categoría ya que fue suprimido.

Las categorías inferiores del Jove Español abarcan desde benjamines hasta el filial que milita en Primera Regional. El club cuenta con 350 jugadores aproximadamente en sus categorías.

Enlaces externos 
 Web oficial
 Web del Jove Español en Futbolme.com
 El Raspeig (actualidad del Jove en el semanario de noticias de San Vicente del Raspeig)
 NCI Radio: Recopilación de noticias del club
 Resultados, clasificaciones y estadísticas de los equipos de Fútbol de San Vicente del Raspeig entre otros
 Foros del Jove Español

Fútbol en España en 2004
Equipos de fútbol fundados en 2004
Equipos de fútbol de la provincia de Alicante
Equipos de fútbol que se han fusionado y fusiones
Fútbol en San Vicente del Raspeig
Equipos de la Tercera Federación - Grupo VI